Сальви́ния () — род плавающих папоротников семейства . 

Растение названо в честь Антона Марии Сальвини, итальянского учёного XVII века.

Ареал  
Распространена в основном в тропическом климате (Северная, Центральная и Южная Америка, Евразия и Африка, включая Мадагаскар).

Встречается только в водоёмах со стоячей или медленно текущей водой. В странах с тёплым климатом некоторые виды стали инвазивными сорняками, засоряющими водоёмы. 

Единственный вид этого рода, произрастающий на территории России, — сальвиния плавающая.

Таксономия 

Род включает от десяти до двенадцати видов:

  Мексика, Бермудские острова, Вест-Индия, Центральная и Южная Америка.
  Бразилия, Боливия и Парагвай.
 . Индия, Индонезия, Таиланд, Мьянма, Камбоджа и Вьетнам.
 . Тринидад.
  Кения, Танзания, Малави, Мозамбик, Мадагаскар и Реюньон.
 . Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай.
 . Мексика, Карибский бассейн, Гватемала, Гондурас, Белиз, Сальвадор, Никарагуа, Панама, Колумбия, Эквадор, Венесуэла, Бразилия, Боливия, Перу, Парагвай, Уругвай и северная Аргентина. Широко натурализовался в Северной Америке.
 . Бразилия. Широко натурализовался в тропиках и субтропиках, встречается также в Нидерландах.
 . Европа, Северная Африка, Азия.
  Западная Африка.
 . Бразилия.
 . Панама, Колумбия, Эквадор, Венесуэла, Бразилия, Боливия и Парагвай.
 . Панама, Колумбия, Венесуэла, Тринидад и север Бразилии.

Примечания

Литература 
 
 
 

Сальвиниевые
Водные растения
Таксоны растений, названные в честь людей